Henrik Åberg kan avse flera personer:

* Henrik Åberg (arkitekt) (1841–1922), svensk arkitekt
 Henrik Åberg (artist) (född 1976), svensk artist